Президентские выборы в Камеруне состоялись 12 октября 1997 года. Они были бойкотированы основными оппозиционными партиями, социал-демократическим фронтом, Национальным союзом За демократию и прогресс и Демократическим союзом Камеруна, а также Союзом малых африканских народов. В результате действующий президент Поль Бийя был переизбран с 92,57 % голосов. Явка избирателей составила 83,1 %.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы в Камеруне
Выборы 1997 года
1997 год в Камеруне